El Puig del Claper és una muntanya de 235 metres que es troba entre els municipis de Colera i de Portbou, a la comarca catalana de l'Alt Empordà.

Referències 

Muntanyes de Colera
Muntanyes de Portbou